Альтки́рш, Альткирх () — коммуна на северо-востоке Франции, в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн. Является административным центром (супрефектурой) одноимённого округа и кантона.

Площадь коммуны — 9,54 км², население — 5575 человек (2006) с тенденцией к росту: 5747 человек (2012), плотность населения — 602,4 чел/км².

Географическое положение 

Коммуна расположена на расстоянии примерно 390 км на восток от Парижа, 115 км на юг от Страсбурга, 55 км на юг от Кольмара.

Население 
Численность населения — 5747 жителей (2012) — величина в какой-то степени условная, ибо в дополнение к этому количеству ещё приблизительно 15500 человек приезжает в город по рабочим дням (из них 4500 на работу, 3000 — учёбу, 3000 — для получения лечебных процедур и так далее, а ещё 5000 человек приезжает за покупками, а также для посещения административных офисов, культурных и спортивных мероприятий).

Население коммуны в 2011 году составляло 5761 человек, а в 2012 году — 5747 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 3782 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2957 были экономически активными, 825 — неактивными (показатель активности 78,2 %, в 1999 году — 73,0 %). Из 2957 активных трудоспособных жителей работали 2597 человек (1327 мужчин и 1270 женщин), 360 числились безработными (180 мужчин и 180 женщин). Среди 825 трудоспособных неактивных граждан 310 были учениками либо студентами, 224 — пенсионерами, а ещё 291 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 2513 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 5774,5 человека. При этом медиана доходов составила 19 849 евро на одного налогоплательщика.

Известные уроженцы и жители 
 Эмиль Мюлле (1823-1889), инженер, архитектор, скульптор и промышленник
 Жан-Жак Эннер (1829-1905), живописец академического направления.
 Иван Мюллер (1969-), автогонщик, чемпион Британской Ф2 (1992), FSC (1996), BTCC (2003), WTCC (2008, 2010, 2011, 2013)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Альткирш

Супрефектуры Франции